Пала́у (; , , ), официальное название — Респу́блика Пала́у (, , ) — островное государство, ассоциированное с США, в Филиппинском море Тихого океана, расположенное в 800 км к востоку от Филиппин и к северу от Индонезии.

Общие сведения 
Состоит из 328 островов общей площадью 458 км², относится к Микронезии.

Согласно данным переписи 2005 года, население страны составляло около 19 907 человек (в 2008 году — 20,9 тыс., оценка на июль 2014 — 21 186, 2015 — 21 271).

Основная религия — христианство (католики и протестанты). Около 8,7 % населения исповедуют местные верования, синкретический культ модекнгеи.

Столица страны — Нгерулмуд (штат Мелекеок). Есть международный аэропорт.

Страна состоит из 16 штатов.

Глава исполнительной власти — президент, законодательный орган — двухпалатное национальное законодательное собрание (сенат и палата делегатов).

Этимология 
Название островов на палауском языке, вероятно, происходит от слова beluu («деревня»), или от aibebelau («косвенные ответы»), относящегося к мифу о создании. В английский язык название «Палау» вошло из  через . Архаическим названием для островов на английском языке были «острова Пелью». «Палау» не следует путать с «Пулау» — словом из малайского языка, означающим «остров», найденным в нескольких географических названиях в регионе.

Природа 

Палау представляет собой архипелаг, состоящий из множества (более 250) островов. Климат тропический, сезон дождей с мая по ноябрь. Средняя температура на островах — +24—28 °C.

В прибрежных водах обитают 1500 видов тропических рыб, множество редких млекопитающих. Также, по данным экологов, у берегов Палау обитают 130 видов акул из числа тех, которым грозит вымирание. В 1995 году Международный комитет морских биологов и специалистов по охране природы объявил Палау подводным чудом света. В тропических садах и лесах Палау растут орхидеи и множество экзотических цветов, а также живут около 50 видов птиц. На острове Эйл-Малк есть популярное среди туристов озеро Медуз, в котором обитают миллионы медуз.

История 

Архипелаг Палау — западная часть Каролинских островов.

Острова Палау были заселены в III—II тысячелетиях до н. э., видимо, выходцами с Филиппин. До XII века здесь жило население, близкое к негритосам, но их вытеснили выходцы с Зондских островов.

Первым европейцем, увидевшим острова Палау, был, вероятно, испанец Руи Лопес де Вильялобос в 1543 году. В 1686 году Испания объявила их своей собственностью, но ничего не сделала для того, чтобы колонизовать их.

В 1697 году выходцы с Палау достигли филиппинского острова Самар, где потерпели крушение. При общении с местным миссионером, чешским иезуитом , они сложили карту островов Палау из гальки на местном пляже, из 87 камешков. Это вызвало интерес к островам у испанцев. Было предпринято несколько экспедиций с 1700 по 1711 год, которые сопровождались неудачами — то из-за стихии, то по другим причинам. Вследствие этой цепочки неудач в попытках достичь островов, Испания дала им название Islas Encantadas — «Зачарованные».

Контакты между островитянами и европейцами были установлены только в 1783 году, когда на рифах вблизи острова Улонг разбилось судно «Антилопа» английского капитана Генри Уилсона. Верховный вождь острова Корор Ибедул распорядился помочь в ремонте судна и отправил своего сына Лебуу на учёбу в Англию. Лебуу умер от болезни вскоре после приезда в Лондон. На Корор было направлено новое судно с подарками и товарами. За ним последовали и другие европейские торговцы. Великобритания стала важнейшим торговым партнёром Палау и оставалась им до тех пор, пока острова не были захвачены Испанией.

В 1885 году папа Лев XIII официально признал за Испанией право на Каролинские острова, включая Палау. Были построены 2 церкви, и священники-капуцины, направленные туда, добились прекращения вражды между отдельными деревнями и распространили письменность.

В 1899 году, после испано-американской войны и потери Филиппин, Испания продала Каролинские острова Германии, которая начала активно осваивать острова и эксплуатировать природные и человеческие ресурсы. В связи с тем, что жители Палау не имели иммунитета к заболеваниям, привезённым чужестранцами, островитяне погибали. Жители Палау страдали не только от завезённых недугов, но и от вмешательства в национальный уклад, традиции, религию.

В конце 1914 года, после начала Первой мировой войны, Япония захватила острова и получила в 1920 году от Лиги Наций мандат на управление ими (см. Южный Тихоокеанский мандат).

Во время Второй мировой войны острова были оккупированы американскими войсками в ходе Марианской операции.

С 1947 года Палау в составе Микронезии — под управлением США в качестве подопечной территории.
В 70-х и 80-х годах были попытки закрепить в конституции безъядерный статус Палау, что встретило противодействие США.

В ноябре 1993 года референдум на Палау одобрил статус Палау как «государства, свободно ассоциированного с США». 1 октября 1994 года провозглашена независимость Палау.

Договор о свободной ассоциации с США истёк в 2009 году. Он был возобновлён на обновлённых условиях в конце 2010 года.

Административно-территориальное устройство 

Палау делится на 16 административно-территориальных единиц — штатов.

Население 

Численность населения — 20,9 тыс. (оценка на июль 2010).

Годовой прирост — 0,4 % (фертильность — 1,73 рождений на женщину).

Средняя продолжительность жизни — 68 лет у мужчин, 75 лет у женщин.

Грамотность — 92 %.

Этнический состав: палау — 72,5 % (14 438 чел.), филиппинцы — 16,3 % (3253 чел.), китайцы — 1,6 % (317 чел.), вьетнамцы — 1,6 % (321 чел.), другие азиаты — 3,4 % (675 чел.), белые — 0,9 % (186 чел.), каролинцы — 1,0 % (197 чел.), другие микронезийцы — 2,4 % (470 чел.), прочие — 0,3 % (50 чел.) (по переписи 2005 года).

Языки: палау (государственный) — 62,1 % (12 354 чел.), английский — 14,4 % (2871 чел.), филиппинские языки — 10,0 % (2000 чел.), китайский — 1,7 % (331 чел.), другие языки (по переписи 2005 года).
Официальные языки — палау и английский. В отдельных штатах статус официальных имеют другие языки: в Сонсороле сонсорольский и английский, в Хатохобеи тоби и английский, в Ангауре палау, японский и английский.

Религиозный состав 

По переписи 2005 года большинство верующих — католики 49,4 % (9825 чел.), протестанты — 23,2 % (4610 чел.), адвентисты седьмого дня — 5,3 % (1046 чел.) и последователи религии модекнгеи — 8,7 % (1733 чел.). Последователи других религиозных течений (мормоны, Свидетели Иеговы) малочисленны (по переписи 2005 года).

Государственное устройство 

Палау — республика. Глава государства и правительства — президент, избираемый населением на 4-летний срок (допустимо переизбрание на второй срок подряд).

Парламент Палау — двухпалатный, состоит из Сената (13 членов, избираемых населением на 4 года) и Палаты делегатов (16 членов, избираемых населением на 4 года).

Политических партий нет.

Вооружённых сил нет.

В стране сохраняются, наряду с официальными, традиционные институты власти, имеются вожди северной и южной территорий Палау. Вождь южной территории, включающей наиболее развитый остров Корор, титул которого звучит как Ibedul, обычно считается и «королём» всего Палау. С официальной властью вожди взаимодействуют через Совет вождей — официальный консультативный орган.

Внешняя политика и международные отношения

Российско-палауские отношения 
Дипломатические отношения между Россией и Палау были установлены 8 августа 2006 года.

28 ноября того же 2006 года в Нью-Йорке постоянные представители Российской Федерации и Республики Палау при ООН — Виталий Чуркин и Стюарт Бек — подписали совместное заявление об установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне послов. Послом России в Палау по совместительству является посол на Филиппинах. Интересы Палау в России представляет посольство США.

Израильско-палауские отношения 
 
Израиль был первой нетихоокеанской страной, которая установила дипломатические отношения с Палау после провозглашения независимости этой страны в 1994 году. Израиль голосовал за принятие Палау в ООН и предлагал государству финансовую помощь. Израильский МИД организовывал поездки сельскохозяйственных и рыболовных специалистов в Палау для обучения и тренировки местного населения. Посольство Израиля находится в Короре.

Экономика 
Основа экономики Палау — туризм (85 тыс. туристов в 2007 году, в 2016 году — 150 000 туристов, что на 70 % больше, чем в 2010 году), рыболовство, художественные ремёсла. В сельском хозяйстве культивируется кокосовая пальма и тапиока.

Объём ВВП — 250 млн $ (в 2017 году), в основном обеспечивается субсидиями от США. ВВП на душу населения — 8,1 тыс. долл. (119-е место в мире).

В 2016 году объём импорта составил 185,3 млн долл., экспорта — 24,1 млн долл., отрицательное сальдо внешней торговли составило почти 161,2 млн долл.

Экспортные товары за 2016 год — рыба и морепродукты (до 60 % от стоимости), суда и лодки (до 31 % от стоимости). Импорт — нефтепродукты (ок. 13 % от стоимости), пассажирские и грузовые суда (ок. 11 % от стоимости), прочая продукция машиностроения, рыба и другие продовольственные товары, лекарства.

Основные торговые партнёры по экспорту в 2016 году: Япония (14,1 млн долл.) — 58 %, Греция (7,4 млн долл.) — 31 %, США (1,27 млн долл.) — 5,2 %. Основные торговые партнёры по импорту в 2016 году: США (61,8 млн долл.) — 33 %, Япония (36,2 млн долл.) — 19 %, Сингапур (17 млн долл.) — 9,1 %.

Денежная единица — доллар США.

Входит в международную организацию Стран Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона.

Раи 
Острова Палау долгое время служили источником добычи камня для изготовления (эмиссии) особой денежной единицы — раи островов Яп. На самом Япе подходящего материала не имелось, поэтому камни раи изготавливали на Палау и доставляли плотами на Яп. Нередко при транспортировке многотонных денег люди погибали, однако это обстоятельство значительно повышало стоимость камня. Камни, которые при транспортировке тонули и лежали на дне моря, так же участвовали во всех финансовых сделках, как и те, что находились на суше.

См. также 
 Дилукай

Примечания

Литература 
 Беллвуд П. Покорение человеком Тихого океана: Юго-Восточная Азия и Океания в доисторическую эпоху. — : Наука, Главная редакция восточной литературы, 1986. — 524 с. — (По следам исчезнувших культур Востока).
 Блон Жорж. Великий час океанов: Тихий. — : Мысль, 1980. — 205 с.
 Вольневич Януш. Люди и атоллы / Пер. с пол. Л. С. Ульяновой. — : Наука, Главная редакция восточной литературы, 1986. — 224 с.: ил. — (Путешествия по странам Востока).
 Коцебу О. Е. Путешествия вокруг света / Пер. с нем., вступ. ст. и комм. Д. Д. Тумаркина. — : Дрофа, 2011. — 966 с. — (Библиотека путешествий).
 Куиличи Фолько. Океан / Пер. с итал. Л. А. Вершинина. — М.: Мысль, 1976. — 256 с.: ил. — (Приключения. Путешествия. Поиск).
 Малаховский К. В. Последняя подопечная: История Микронезии. — М.: Наука, 1977. — 144 с.: ил. — (Страны и народы).
 Палау // Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник / Под ред. А. Я. Сухарева. — : Норма, 2003. — С. 597—598.
 Стингл М. По незнакомой Микронезии / Пер. с чешск. П. Н. Антоновой. — : Наука, Главная редакция восточной литературы, 1978. — 272 с.: ил.

Ссылки 

 
 
 

 
Ассоциированные государства
Государства — члены ООН